Ро́джер Крейг Смит (; род. 11 августа 1975) — американский актёр озвучивания и бывший стендап-комик. Наибольшую известность получил за озвучивание Ежа Соника в серии Sonic the Hedgehog (с 2010 по 2021 год), Эцио Аудиторе да Фиренце в серии Assassin’s Creed, Криса Редфилда в серии Resident Evil, Капитана Америки в нескольких проектах Marvel, Дэйдары в аниме «Наруто: Ураганные хроники», Томаса в «Обычном шоу», Синдзи Хирако в аниме «Блич», Мартина Риста в аниме «Монстр», Бэтмена в игре Batman: Arkham Origins и аниме «Бэтмен-ниндзя», Кайла Крейна в Dying Light, Dying Light 2 и Миража в Apex Legends.

Биография и карьера 
Родившийся в Сент-Джозефе, штат Мичиган, Смит окончил колледж Чепменского университета Dodge College of Film and Media Arts с дипломом сценариста в 2003 году.

Карьера 

Начинал карьеру как стендап-комик, выступая в течение пяти лет в киношколе, прежде чем найти работу на условиях полной занятости в качестве актёра озвучивания в 2005 году; опыт стендап-выступлений помог ему в освоении новой профессии. Для озвучивания его привлекали такие компании, как Disney / Disney Television Animation, Cartoon Network, Xbox Game Studios, Sony, Wal-Mart, Baskin-Robbins, E! и TLC.

Фильмография

Фильмы

Мультсериалы

Аниме

Компьютерные игры

Примечания

Ссылки 

Актёры озвучивания США